|-
| 133901 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 133902 - ||  || 10 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 133903 - ||  || 7 septembrie 2004 ||  || 
|-
| 133904 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 133905 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 133906 - ||  || 8 septembrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 133907 - ||  || 9 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 133908 - ||  || 6 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 133909 - ||  || 9 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 133910 - ||  || 10 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 133911 - ||  || 10 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 133912 - ||  || 10 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 133913 - ||  || 10 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 133914 - ||  || 10 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 133915 - ||  || 10 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 133916 - ||  || 9 septembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133917 - ||  || 10 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 133918 - ||  || 15 septembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133919 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 133920 - ||  || 13 septembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133921 - ||  || 15 septembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133922 - ||  || 9 septembrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 133923 - ||  || 17 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 133924 - ||  || 17 septembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133925 - ||  || 17 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 133926 - ||  || 17 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 133927 - ||  || 17 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 133928 - ||  || 17 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 133929 - ||  || 17 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 133930 - ||  || 17 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 133931 - ||  || 21 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 133932 - ||  || 22 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 133933 - ||  || 22 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 133934 - || 2004 TQ || 4 octombrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133935 - ||  || 4 octombrie 2004 ||  || 
|-
| 133936 - ||  || 6 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 133937 - ||  || 4 octombrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133938 - ||  || 12 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 133939 - ||  || 4 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133940 - ||  || 4 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133941 - ||  || 4 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133942 - ||  || 4 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133943 - ||  || 5 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133944 - ||  || 5 octombrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133945 - ||  || 5 octombrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133946 - ||  || 6 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133947 - ||  || 6 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133948 - ||  || 6 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133949 - ||  || 6 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133950 - ||  || 4 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 133951 - ||  || 5 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133952 - ||  || 7 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 133953 - ||  || 7 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 133954 - ||  || 7 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 133955 - ||  || 7 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 133956 - ||  || 7 octombrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133957 - ||  || 7 octombrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 133958 - ||  || 7 octombrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133959 - ||  || 7 octombrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 133960 - ||  || 7 octombrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 133961 - ||  || 8 octombrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133962 - ||  || 8 octombrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133963 - ||  || 9 octombrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133964 - ||  || 6 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133965 - ||  || 6 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133966 - ||  || 6 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133967 - ||  || 7 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133968 - ||  || 7 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133969 - ||  || 7 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133970 - ||  || 7 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133971 - ||  || 7 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133972 - ||  || 7 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133973 - ||  || 7 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133974 - ||  || 7 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133975 - ||  || 9 octombrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133976 - ||  || 5 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133977 - ||  || 10 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 133978 - ||  || 6 octombrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133979 - ||  || 6 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 133980 - ||  || 9 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133981 - ||  || 9 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133982 - ||  || 9 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133983 - ||  || 7 octombrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133984 - ||  || 10 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133985 - ||  || 11 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133986 - ||  || 9 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133987 - ||  || 10 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133988 - ||  || 12 octombrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133989 - ||  || 10 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133990 - ||  || 14 octombrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133991 - ||  || 9 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133992 - ||  || 16 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 133993 - ||  || 20 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 133994 - ||  || 2 noiembrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133995 - ||  || 2 noiembrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133996 - ||  || 3 noiembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133997 - ||  || 3 noiembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133998 - ||  || 3 noiembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133999 - ||  || 3 noiembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134000 - ||  || 3 noiembrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-